Les timbres poste du Canada.

Timbre au Canada 2021 

Grands documents, enveloppes surdimensionnées et cartes cartonées

Composantes du timbre

Papier

Les types de papier utilisés pour les timbres canadiens avec filigrane

Dentelure

La dentelure (mesurée avec l'odontomètre)

Image

Les images furent d'abord gravées.

Gomme

Les types de gomme adhésives utilisés pour les timbres canadiens.

Marquage

Le marquage phosphorescent

Oblitérations

Timbres préoblitérés
 
Le Canada a émis des timbres préoblitérés à partir de 1889.

Les premières émissions étaient réduites à des oblitérations composées de barres horizontales sans indications géographiques. Puis à partir de 1893, on a vu apparaitre des mentions de villes, accompagnées de code de province. À partir de 1928, un simple numéro de bureau a remplacé les mentions géographiques.

Timbres d'usage courant

Timbres commémoratifs

Timbres d'usages particuliers

Timbres à surtaxe

Ces timbres dits semi-postaux émis entre 1974 et 1976 comportaient une surtaxe de 2 ou 5 cents pour aider au financement des jeux olympiques de Montréal en 1976.

Timbres de poste aérienne

Le premier timbre de poste aérienne fut émis le  et le dernier le . 4 timbres de poste aérienne ont été émis pour la livraison par exprès.

Timbres semi-officiels pour la poste aérienne

Ces timbres furent émis par les aéroclubs et les sociétés aériennes sous le contrôle des autorités postales canadiennes.

Timbres de livraison par exprès

Le premier timbre de livraison par exprès fut émis le  et le dernier le .

Timbres pour courrier recommandé

Le premier timbre pour courrier recommandé en 1875 et le dernier 1888.

Timbres-taxe (à percevoir)

Le premier timbre-taxe fut émis en 1906 et le dernier 1978.

Timbres de retour

3 timbres avec l'inscription OFFICIALLY SEALED émis entre 1879 et 1913.

Timbres taxe de guerre

En 1915 et 1916, certains ont été émis en roulette

Timbres de service

timbre de service des organismes nationaux

Avec surimpression O.H.M.S., 1949-1950, avec surimpression G, de 1950 à 1963.

Timbres perforés OHMS

Ce type de timbre de service fut utilisé du  jusqu'en 1948

Timbres de grève

Le timbre de grève.

Timbres en formats particuliers

Timbres non dentelés

Le timbre non dentelé

Timbres autocollants

Le premier timbre autocollant

Timbres surchargés

Le premier timbre avec surcharge

Timbres perforés

Perforations officielles O.H.M.S. le .

Carnet

Le carnet de timbres

Feuillet miniature

Le feuillet miniature de timbres

Bloc-feuillet

Le bloc-feuillet de timbres

Roulette

La roulette de timbres

Feuille avec inscription dans le coin de la marge

La feuille de timbres

Epreuves et essais

Les épreuves et essais en philatélie

Entiers postaux

Plis premier jour

Enveloppes

Cartes postales

Bandes de journaux

Timbres à thèmes particuliers

Timbres non émis

Le premier timbre non émis 

Timbres de Noël

Le premier timbre de Noël

Timbres du nouvel an chinois

Le Nouvel An chinois (timbre)

Timbres de St-Valentin

Les timbres de Saint-Valentin

Timbres sur timbre

Le premier timbre sur timbre

Emissions conjointes

La première Émission conjointe avec un autre pays 

Sujets populaires

Hockey

Personnalités

Chefs d'état

Jeux olympiques

Faune

Flore

Etc.

Séries démissions particulières'''Emissions d'une année''

Exemple : timbres du Canada 2007.

Etc.

Timbres en particulier

Le Castor de 3 pence 1851

Le 2 cents grande reine sur papier vergé

Le Penny impérial

Le Blue Nose (timbre)

Voir aussi

Références connexes

 Histoire philatélique et postale du Canada

Notes et références

Liens externes

  - desc site.
 etc.

Histoire postale du Canada
Timbre du Canada
Timbres par année